La Coppa d'Olanda 1985-86 fu la 68ª edizione della competizione.

Primo turno

Ripetizioni

Secondo turno

Ripetizioni

Terzo turno

Ripetizioni

Dai quarti alla finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Collegamenti esterni 
 Netherlands Cup Full Results 1970-1994 by the RSSSF

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Edizioni della Coppa d'Olanda